Слово «roundabout» в английском языке означает «круговой перекрёсток». В британском английском это слово также означает «карусель». Другие значения:

Музыка 
 Roundabout (песня) — композиция британской группы Yes 1972 года.
  — альбом американского гитариста  2006 года.
  — альбом японского певца Ёсио Акэбоси 2008 года.
 Roundabout — название британской группы, основанной в 1967 году Крисом Кёртисом, из которой образовались Deep Purple.

Кино и телевидение 
  — австралийский телефильм 1957 года.

Другое 
  — театральная некоммерческая компания, расположенная в Нью-Йорке.
  — семейство трансмембранных рецепторов

Примечания